Navel peut évoquer :
 Navel, une variété d'orange ;
 le mot anglais pour « nombril » ;
 Georges Navel, écrivain ;
 l'éditeur japonais de jeux vidéo Navel.